Marcus Vinicius Oliveira Alencar (ur. 7 kwietnia 2003 w São Paulo) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika w angielskim klubie Norwich City, do którego jest wypożyczony z Arsenalu. Wychowanek São Paulo FC. Młodzieżowy reprezentant Brazylii.

Bibliografia 
 
 
 

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze São Paulo FC
Piłkarze Arsenalu F.C.
Piłkarze Norwich City F.C.
Ludzie urodzeni w São Paulo
Urodzeni w 2003